Лотар Француски или Лотар II Француски (941 — 986) је био краљ Француске (954—986). Син је Луја IV Прекоморског.

Под старатељством 

Наследио је свог оца када је имао 13 година, тако да је био под старатељством.
Први старатељ му је био Иго Велики, војвода и гроф Париза. Занимљиво је да је Иго Велики био старатељ, а не регент. Старатељев син је био Иго Капет будући оснивач династије Капет. Иго Капет је постао гроф Париза, а Лотар је добио новог старатеља келнског надбискупа Бруна I.

Рат против вазала 

Почетак његове владавине обележили су ратови против вазала, посебно против војводе од Нормандије и против Фландрије. Краљ у Француској је тада представљао већином церемонијалну функцију, у смислу првог међу једнакима, односно статус краља се доста разликовао од краља у централизованој држави каснијих епоха.

Рат за Лорену 

Лотар је 978. покушао да поново врати Лорену у посед Француске. Напао је нагло у пролеће 978, тако да је скоро заробио цара Отона II у Ахену. Отон II је онда предузео осветнички поход на јесен 978. и дошао је до Париза и заузео Монтматр, уништавајући и харајући подручјем, којим би прошао. Међутим Отон није успео да заузме Париз, а био је и присиљен да се повуче уз тешке жртве. Француска страна је била доста јединствена, јер су Иго Капет и остали великаши тада подржали Лотара.
Мир је склопљан 980, а Лорена остаје у немачким рукама.

Јачање моћи Капета 

Око 980. Лотар је био у завади са Игом Капетом, јер се на наговор надбискупа Рејмса Адалберона, Иго помирио са Отоном III, у доба рата Лотара и Отона II. Надбискуп Рејмски је био постављен захваљујући Отоновом заузимању, тако да Адалберон подржавао Капеове у њиховим тежњама за што више власти. Иго Капет је постајао све моћнији и засењивао је краља, који се претворио у обичну фигуру. Лотар је одлучио да суди издајничком надбискупу. 

Лотар Француски је умро 2. марта 986, а после њега краљ је био његов син Луј V, који је након годину дана власти умро. Тиме је у Француској окончана династија Каролинга. Лотар је имао и незаконитог сина Арнулфа Рејмског, који је био надбискуп Рејмса.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 941.
Умрли 986.
Каролинзи
Француски краљеви
Владари у Европи у X веку